Борис Варга (Куцура код Врбаса, 14. августа 1993) српски је фудбалер који тренутно наступа за Раднички из Ниша.

Био је део омладинске репрезентације Србије, под вођством Зорана Марића, за коју је наступио на Европском првенству 2012. године.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
ТСЦ Бачка Топола
 Прва лига Србије: 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1993.
Врбашани
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Хајдука Кула
Фудбалери Инђије
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери ЧСК Пиваре
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери ОФК Бачке
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Пјуника
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије